Szergej, keresztnév
 Szergej Kurepov (1939–2006) Magyarországon működő szovjet bohóc
 Szergej, a MÁV M62 sorozat beceneve